Ангел Николов Куртелов е български общественик, офицер и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Родене на 27 октомври 1887 година в Охрид, тогава в Османската империя. През 1907 година завършва българската класическа гимназия в Битоля.

Става учител в Струга и от 1910 година е член на околийския комитет на ВМОРО в Охрид. Там участва в няколко атентата срещу турски административни учреждения. През 1914 година завършва Историческия факултет на Софийския университет, а по време на Първата световна война завършва школа за запасни офицери и служи в 11 македонска дивизия.

След погрома от войната се установява във Видин, където учителства до смъртта си. През декември 1921 година е делегат на Учредителния конгрес на Македонската федеративна емигрантска организация и е избран в Политическата комисия.

Убит е на 2 юни 1933 година от привърженици на Иван Михайлов.

Бележки 

Родени в Охрид
Дейци на ВМОРО
Починали във Видин
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български офицери от Македония
Български общественици от Македония
Български военни дейци от Първата световна война
Жертви на политически убийства в България
Възпитаници на Битолската българска класическа гимназия
Протогеровисти
Български подпоручици
Български имигранти от Македония във Видин
Жертви на междуособици в македоно-одринското революционно движение
Дейци на Македонската федеративна емигрантска организация
Куртелови